Boren ist

 der Name der amtsangehörigen Gemeinde Boren (dänisch: Borne) im Kreis Schleswig-Flensburg, siehe Boren
 der Name des Berges  Bořeň (deutsch Borschen) im Böhmischen Mittelgebirge in Nordböhmen (Tschechien), siehe Bořeň
 der Name eines Sees in Schweden, siehe Boren (See)

Boren ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Boren (* 1973), US-amerikanischer Politiker
 David L. Boren (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Lamar Boren (1917–1986), Unterwasser-Kameramann
 Lyle Boren (1909–1992), US-amerikanischer Politiker